Farrar ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Farrar (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Adam Storey Farrar (1826–1905), britischer Geistlicher der Church of England und Historiker
 Amparito Farrar (um 1890–nach 1919), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 David Farrar (1908–1995), britischer Schauspieler
 Ernest Farrar (1885–1918), britischer Komponist und Organist
 Frank L. Farrar (1929–2021), US-amerikanischer Politiker (South Dakota)
 Geraldine Farrar (1882–1967), US-amerikanische Opernsängerin
 Glennys Farrar (* 1946), US-amerikanische Physikerin
 Jay Farrar (* 1966), US-amerikanischer Songschreiber

 Luke Farrar (* 1996), britischer Rennrodler
 Margaret Petherbridge Farrar (1897–1984), amerikanische Kreuzworträtselautorin
 Scott Farrar (* 1950), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Sid Farrar (1859–1935), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tyler Farrar (* 1984), US-amerikanischer Radrennfahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Farrar (Georgia)
 Farrar (Iowa)
 Farrar (Missouri)
 Farrar (North Carolina)
 Farrar (Texas)
 Farrar Hill (Tennessee)

Flüsse
 Farrar (Fluss), ein Fluss in Schottland

Unternehmen
 Farrar, Straus and Giroux, Verlagsunternehmen in den USA